

Geografia
 Viper – obszar niemunicypalny w hrabstwie Perry, stan Kentucky w USA

Kultura
 Viper – film
 Viper – polski zespół muzyczny grający muzykę disco polo

Technika
 Dodge Viper – samochód sportowy
 Viper – granatnik przeciwpancerny
 Viper – przezwisko samolotu General Dynamics F-16 Fighting Falcon